MRT est un sigle, un  ou une abréviation qui peut faire référence à :

 Mauritanie, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Mauritanie a pour code alpha-2 MR
 selon la liste des codes pays du CIO, la Mauritanie a pour code MTN
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, la Mauritanie a pour code RIM
 Mauritanie, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Mauritanie a pour code alpha-2 MR
 Makedonska Radio Televizija (en macédonien : Македонска Радио Телевизија), entreprise de radiotélévision publique de Macédoine du Nord ;
 Mass Rapid Transit, le réseau de métro souterrain  de Bangkok (Thaïlande) ;
 Mass Rapid Transit, le réseau de métro à Singapour ;
 Mass Rapid Transit, le réseau de métro à Taipei (Taïwan) ;
 Manila Metro Rail Transit System, une partie du métro de Manille (aux Philippines) ;

Voir aussi 

 Mrt.exe (MRT), le fichier exécutable du logiciel antivirus Malicious Software Removal Tool de Microsoft Windows.

Code